Евровидение 2010 — тридцать девятый конкурс для Дании. Датская телекомпания DR провела Dansk Melodi Grand Prix для выбора участника.

Dansk Melodi Grand Prix 2010 
27 августа 2009 года DR выпустила подробную информацию о проведении Dansk Melodi Grand Prix 2010. Правила, принятые в 2009 году, остаются прежними: десять песен будут выбраны для участия в конкурсе, который состоится 6 февраля 2010 года в Ольборге, в Gigantium. Шесть песен будут выбраны профессиональным жюри из присланных в DR заявок. Четыре песни будут написаны специально для Dansk Melodi Grand Prix приглашёнными композиторами.

Авторы могли представить свои песни в DR до пятого октября 2009 года. В этот день DR объявили, что было получено 562 заявки. Десять песен для участия в конкурсе были отобраны к 12 января.

12 января DR объявила имена десяти участников, в том числе трёх «джокеров»: Брайан Райс, Кайя Брюль, группа Sukkerchok.

13 января стало известно, что Зинди Лаурсен было предложено участвовать в Dansk Melodi Grand Prix 2010 с песней «All about me» в качестве «джокера», однако, за двадцать четыре часа до объявления имён участников был получен отказ. Группа MariaMatilde с песней «Panik!» стала заменой.

Супер-финал 
Во втором туре голосования, так называемом «супер-финале», четыре отобранных песни соревновались между собой. В итоге, победителями стали Chanée & N’evergreen с песней «In a moment like this».

Евровидение

Полуфинал 
В полуфинале Дания выступала четвёртой, после участника от Израиля и перед участником от Швейцарии. По результатам голосования Chanée & N’evergreen набрали 101 балл и заняли пятое место.

Голоса за Данию во втором полуфинале

Голоса Дании во втором полуфинале

Финал 
На жеребьёвке финала Chanée & N’evergreen получили двадцать пятый, завершающий номер выступления. По результатам голосования Дания набрала 149 баллов и заняла четвёртое место. Максимальное количество баллов представители Дании получили от Ирландии, Исландии, Румынии, Польши и Словении.

Голоса за Данию в финале

Голоса Дании в финале

Примечания 

Страны на «Евровидении-2010»